Křís může označovat:

 křís – povlak na povrchu tekutiny při kvašení způsobený kvasinkami rodu Candida
 křísi (Auchenorrhyncha) – podřád hmyzu z řádu polokřídlí, kam patří např. cikády